Pacoti pode ser:
Pacoti - município brasileiro
Rio Pacoti - curso d'água brasileiro 
Açude Pacoti/Riachão - corpo d'água brasileiro

Desambiguação